Михаил Николаевич Попов (23 мая 1864 — 11 октября 1908) — русский , специалист по психопатологии, нервным и душевным болезням.

Биография 
Окончил курс на медицинском факультете в Харьковском университете в 1890 г., состоял затем при том же университете ординатором (1890—1892) при клинике нервных и душевных болезней и ассистентом по той же кафедре (1892—1894).

Доктором медицины признан в 1893 за диссертацию: «О нейроглии и её распределении в продолговатом мозгу и Варолиевом мосту» и принят в число приват-доцентов.

В 1895 г. Попов назначен профессором по кафедре нервных и душевных болезней в Императорский Томский университет.

По своей специальности Попов напечатал:
 «Сравнительная оценка сердечных средств» («Труды Харьковск. Общ. Врачей»),
 «О нейроглии» («Архив Психиатрии», 1893), «Ueber die Multiple sclerose» («Nоеurolog. Centralblatt», 1894),
 «К патологии бессонницы» («Архив Психиатрии», 1896),
 «Первичное паралитическое, сифилитическое слабоумие» (т. же, 1691),
 «Сифилитическая нейрастения» (т. же, 1893)
 и др.

Литература